Gloeocantharellus är ett släkte av svampar. Gloeocantharellus ingår i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Gloeocantharellus